Шарыжалга́й — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Находится в 28 км от станции Слюдянка I.

Этимология 
Остановочный пункт назван по имени близлежащего посёлка Шарыжалгай.

История 
 В 1905 году в эксплуатацию была введена ветка Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка II, платформа получила связь с городом Слюдянка.
 В 1956 году ветка Байкал — Иркутск была выведена из эксплуатации, платформа стала находиться на тупиковой ветке Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, систематически осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги